Appias inanis is een vlindersoort uit de familie van de Pieridae (witjes), onderfamilie Pierinae.

Appias inanis werd in 1913 beschreven door van Eecke.

Witjes